Putri est un mot indonésien qui signifie « fille ». Il peut faire référence à :

Prénom 
Putri est un prénom féminin indonésien. La variante masculine est Putra, qui signifie « fils ». Putri est notamment porté par :
 , chanteuse de Batak indonésienne ;
  (2002-), chanteuse indonésienne ;
 , actrice indonésienne ;
 , mannequin et chanteuse indonésienne ;
 , modèle et reine de beauté indonésienne ;
 , actrice indonésienne ;
 , présentatrice et reporter indonésienne.

Nom de famille 
 Ines Putri (1989-), golfeuse et mannequin indonésienne, Miss Indonésie 2012 ;
 Juana Wangsa Putri (1977-), pratiquante de taekwondo indonésienne ;
  (1991-), actrice et présentatrice indonésienne.

Toponyme 

 Goa Giri Putri, grotte de l’île de Nusa Penida dans la province de Bali en Indonésie, qui abrite une succession de temples ;
 Gunung Putri, ville du Kabupaten de Bogor en Indonésie.

Botanique 
 Temu putri, espèce de plante herbacée du genre Curcuma de la famille des Zingibéracées.

Prénom indonésien
Patronyme indonésien